Virtual file system
 VFS (Vserossijckij Futbol'nyj Sojuz) – Federazione calcio di tutte le Russie
 Vancouver Film Studios
 Veneto Fronte Skinheads

Combinazioni di 3 caratteri